Zunino ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Zunino (* 1963), italienischer Jazzmusiker 
 Emmanuel Zunino, australisch-griechischer Fußballspieler (2008: Sydney Olympic FC)
 Erebo Zunino, uruguayischer Fußballspieler
 José Luis Zunino Gómez (* 1948), spanischer Fußballspieler
 Massimo Zunino, italienischer Politiker
 Matías Zunino (* 1990), uruguayischer Fußballspieler
 Ricardo Zunino (* 1949), argentinischer Formel-1-Rennfahrer
 Walter Adrián Zunino (* 1981), argentinischer Fußballspieler